|-
| 91301 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91302 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91303 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91304 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91305 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91306 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91307 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91308 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91309 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91310 - || || 6 d'abril, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91311 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91312 - || || 13 d'abril, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 91313 - || || 7 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91314 - || || 9 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91315 - || || 9 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91316 - || || 14 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91317 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91318 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91319 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91320 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91321 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91322 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91323 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91324 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91325 - || || 6 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91326 - || || 11 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91327 - || || 11 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91328 - || || 12 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91329 - || || 9 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91330 - || || 20 d'abril, 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 91331 - || || 17 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91332 - || || 17 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91333 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 91334 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91335 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 91336 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91337 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91338 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91339 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91340 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91341 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91342 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91343 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91344 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91345 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91346 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91347 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91348 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91349 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91350 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91351 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91352 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91353 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91354 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91355 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91356 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91357 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91358 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91359 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91360 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91361 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91362 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91363 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91364 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91365 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91366 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91367 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91368 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91369 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91370 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91371 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91372 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91373 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91374 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91375 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91376 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91377 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91378 - || || 14 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91379 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91380 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91381 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91382 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91383 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91384 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91385 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91386 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91387 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91388 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91389 - || || 9 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 91390 - || 1999 KL || 16 de maig, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91391 - || || 16 de maig, 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 91392 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91393 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91394 - || 1999 LM || 6 de juny, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 91395 - || || 5 de juny, 1999 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 91396 - || || 10 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91397 - || || 8 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 91398 - || || 11 de juny, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 91399 - || || 8 de juny, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 91400 - || 1999 MW || 23 de juny, 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
1